{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79501) - || 1998 FN135 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79502) - || 1998 FB143 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79503) - || 1998 GA5 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79504) - || 1998 GZ5 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79505) - || 1998 GC6 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79506) - || 1998 HG7 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79507) - || 1998 HD42 || 24 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79508) - || 1998 HB52 || 30 april 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79509) - || 1998 HT136 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79510) - || 1998 HO153 || 24 april 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (79511) - || 1998 JR4 || 1 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79512) - || 1998 KE3 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79513) - || 1998 KM19 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79514) - || 1998 KM26 || 26 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79515) - || 1998 KU29 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79516) - || 1998 KP58 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79517) - || 1998 MD || 16 juni 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (79518) - || 1998 MF3 || 16 juni 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (79519) - || 1998 MQ3 || 18 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79520) - || 1998 MZ16 || 27 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79521) - || 1998 ML29 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79522) - || 1998 MS33 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79523) - || 1998 OC1 || 20 juli 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (79524) - || 1998 OY9 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79525) - || 1998 OZ9 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79526) - || 1998 OL12 || 30 juli 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (79527) - || 1998 OL14 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79528) - || 1998 QG || 17 augustus 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79529) - || 1998 QP1 || 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (79530) - || 1998 QD4 || 17 augustus 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (79531) - || 1998 QX6 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79532) - || 1998 QX17 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79533) - || 1998 QN20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79534) - || 1998 QQ21 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79535) - || 1998 QW23 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79536) - || 1998 QM29 || 23 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79537) - || 1998 QX31 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79538) - || 1998 QN34 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79539) - || 1998 QS35 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79540) - || 1998 QW36 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79541) - || 1998 QQ37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79542) - || 1998 QH38 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79543) - || 1998 QB39 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79544) - || 1998 QD41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79545) - || 1998 QG41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79546) - || 1998 QJ41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79547) - || 1998 QS42 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79548) - || 1998 QD44 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79549) - || 1998 QH44 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79550) - || 1998 QO46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79551) - || 1998 QB47 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79552) - || 1998 QE47 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79553) - || 1998 QN48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79554) - || 1998 QT48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79555) - || 1998 QU48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79556) - || 1998 QX49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79557) - || 1998 QA51 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79558) - || 1998 QE51 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79559) - || 1998 QQ51 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79560) - || 1998 QC56 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79561) - || 1998 QT58 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79562) - || 1998 QU62 || 27 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79563) - || 1998 QD70 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79564) - || 1998 QV72 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79565) - || 1998 QV75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79566) - || 1998 QZ76 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79567) - || 1998 QO83 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79568) - || 1998 QS85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79569) - || 1998 QQ88 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79570) - || 1998 QK90 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79571) - || 1998 QG92 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79572) - || 1998 QP92 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79573) - || 1998 QW92 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79574) - || 1998 QV93 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79575) - || 1998 QZ93 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79576) - || 1998 QG98 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79577) - || 1998 QX99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79578) - || 1998 QD100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79579) - || 1998 QY102 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79580) - || 1998 QW103 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79581) - || 1998 QC106 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79582) - || 1998 QF108 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79583) - || 1998 QW108 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79584) - || 1998 RW5 || 13 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79585) - || 1998 RD16 || 14 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79586) - || 1998 RB17 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79587) - || 1998 RE18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79588) - || 1998 RJ18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79589) - || 1998 RF19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79590) - || 1998 RX19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79591) - || 1998 RO20 || 15 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (79592) - || 1998 RZ25 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79593) - || 1998 RP30 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79594) - || 1998 RA31 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79595) - || 1998 RX31 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79596) - || 1998 RH33 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79597) - || 1998 RN34 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79598) - || 1998 RA37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79599) - || 1998 RB37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79600) - || 1998 RR40 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten